Christopolis (griechisch  „Christusstadt“) bezeichnet:

 eine antike Stadt in Makedonien, das heutige Kavala
 Titularbistum Christopolis, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 bis 1824 der Name von Monrovia in Liberia